Patrick Neill ist der Name folgender Personen:

* Patrick Neill (Botaniker) (1776–1851), schottischer Drucker und Botaniker
 Patrick Neill, Baron Neill of Bladen (1926–2016), britischer Jurist